Töging ist der Name folgender Orte in Bayern:

 Töging am Inn, Stadt im Landkreis Altötting
 Töging (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil der Stadt Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz